Dunn Loring - uma região censo-designada localizada no estado norte-americano da Virgínia, no Condado de Fairfax.
Lisa Loring - uma atriz estadunidense.
Gloria Loring - uma cantor a e atriz norte-americana.
Nele Loring - um cavaleiro inglês.

Desambiguações de sobrenomes